Glidden ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Glidden (1834–1877), US-amerikanischer Buchdrucker
 Charles Jasper Glidden (1857–1927), US-amerikanischer Telefon-Pionier, Financier und Förderer des Automobils
 Frederick Dilley Glidden (1908–1975), US-amerikanischer Autor, bekannt unter seinem Pseudonym Luke Short
 Joseph Glidden (1813–1906), US-amerikanischer Farmer, der den Stacheldraht patentierte
 Sarah Glidden (* 1980), US-amerikanische Comic-Journalistin
 William T. Glidden (1805–1893), US-amerikanischer Kapitän, Schiffs- und Eisenbahnmanager

Glidden heißen die Orte:

 Glidden (Iowa), im Carroll County
 Glidden (Texas), im Colorado County
 Glidden (Wisconsin), im Ashland County
 Glidden Township, Carroll County, Iowa

Siehe auch:
 Glidden Tour; bedeutende US-amerikanische Zuverlässigkeitsfahrt für Automobile; wird heute als Veteranentreffen durchgeführt